Isard bezeichnet:

 Walter Isard, US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler.
 Isard Argentina, ehemaliger argentinischer Automobilhersteller